

Брудзевиці — село в гміні Посвентне Опочинського повіту Лодзинського воєводства
 Брудзевиці — село в гміні Сухань Старгардського повіту Західнопоморського воєводства